Personen
 Clasine Neuman (1851-1908), Nederlandse kunstschilderes
 Henk Neuman (1926-2010), Nederlands journalist, buitenlandcommentator en directeur van onder andere het Instituut Clingendael
 Henri Neuman (1856-1916), Belgische senator
 Johan Heinrich Neuman (1819-1898), Nederlandse kunstschilder

Overig
 Alfred E. Neuman, fictieve mascotte en het gezicht van het Amerikaanse satirische tijdschrift Mad

Zie ook 
 Neumann (doorverwijspagina)